Philippe Pouchain est un acteur et réalisateur français né le .

Biographie 

Philippe Pouchain travaille  avec Yves Riou. Les spectacles de Riou et Pouchain ont été joués principalement aux théâtre Fontaine, théâtre d'Edgar, théâtre de l'Espace Gaité, Bobino, Olympia, festival d'Avignon, festival de Cannes (Performances d'Acteurs), Printemps de Bourges, Sigma de Bordeaux Ils ont effectué des tournées en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient, Japon, Europe de l'Est.

Filmographie

Acteur

Cinéma 
 1980 : Cherchez l'erreur
 1987 : Flag : Sax
 2014 : Ceci est mon corps : Videur 1

Courts métrages 
 1992 : Orémus

Télévision

Séries télévisées 
 1981 : Numéro un : Lui-même

Téléfilms 
 1981 : Rioda : Jean-Marie
 1982 : Les Hordes
 1983 : La Vitesse du vent : Rudy
 1991 : L'Alerte rouge : Christian
 2009 : Clara, une passion française : Officier 1

Réalisateur

Télévision

Séries télévisées 
 2012-2015 : La Case du siècle
 2013-2014 : La Galerie France 5
 2016 : Docs interdits

Téléfilms 
 2005 : Joséphine Baker en couleur
 2007 : Arletty, Lady Paname
 2007 : Les claquettes, quel pied!
 2007 : Rappelle-toi Barbara
 2008 : Pierre Desproges : Je ne suis pas n'importe qui...
 2010 : L'Occupation sans relâche - Les artistes pendant la guerre
 2011 : Les Clowns
 2012 : Juliette Gréco, l'insoumise
 2013 : Cocteau - Marais, un couple mythique

Scénariste

Télévision

Séries télévisées 
2015 : La Case du siècle

Téléfilms 
 La Brigade des Anges

Réalisateur documentariste 
Fred Astaire, l'homme aux pieds d'or (film documentaire Zadig Productions/ Arte / Lobster / CNC)
Fred Astaire donne le la (film documentaire Zadig Productions/ Arte / Lobster / CNC)
Des artistes au pouvoir ? 1981-1988 (film documentaire Flach Films / France Télévisions /Ina /  CNC)
Chantons la Libération (film documentaire  Zadig Productions/ Arte / CNC)
Charlie, le rire en éclats (film documentaire Cinétévé / France Télévisions / Ina  / CNC)
Michel Audiard, J'parle pas aux cons, ça les instruit (film documentaire Cinétévé / Ina /Arte)
Entre Deux Mai (film documentaire  Flach Films production / Ina / France Télévisions)
Chansons du Front Populaire (film documentaire Zadig Productions/Arte)
Sur la Piste des Indiens des Plaines un film de Timothy Miller réalisé par Riou et Pouchain (Cinétévé/Musée du Quai Branly/France Télévisions/ Lobster)
Chansons de la Belle Époque (film documentaire  Zadig Productions/Arte)
Châtelet sur scène, la fabuleuse histoire (film documentaire  Cinétévé / Ina / France Télévisions)
Cocteau Marais, un couple mythique (film documentaire Cinétévé / Ina / Arte G.E.I.E)
'Les Artistes et le Parti
Juliette Gréco, L'Insoumise
Clowns
L'Occupation sans relâche - Les artistes pendant la guerre
Du côté de chez Vian
Pierre Desproges. Je ne suis pas n'importe qui...
Pour le plaisir
Rappelle-toi Barbara
Arletty, Lady Paname
Les Claquettes, quel pied !
Paris la nuit
L'Agence
Joséphine Baker en couleurs
Guy Bedos. Adieu je reste
L'Olympia, les 50 ans
Le Grand Départ
Moulin Rouge Forever
Douze pompiers à l’école de l’extrême
Desproges est vivant
Moulin Rouge. Les coulisses d'une revue
Pierre Desproges. Entretien
Moulin Rouge. Behind the curtains

Réalisateur et scénariste télé 
 La Brigade des Anges, téléfilm
 C'est encore l'été
 Essuie-glaces, séries de 500 programmes courts
 Le Défilé, film d'animation
 Brigade spéciale, série
 Le Dernier Repas, de Jacques Audoir
 Remue-méninges
 Autostop, de Robert Cappa
 La Guerre des sexes, de Robert Cappa
 Potion tragique, de Paul Ferrel
 Les Jolis Cœurs, de Robert Cappa
 Mission possible, de Dominique Masson
 Répétition générale, de Michel Cinque
 Les Fléaux capitaux, de Stéphane Begoin
 Les Excessifs, de Michel Cinque
 Drapeau blanc, d'Alain Savino
 L'Opéra des rats, de Manu Carriau
 Les Jeux de l'été, comédie musicale
 2007 : Arletty, Lady Paname
 2007 : Les claquettes, quel pied!
 2008 : Pierre Desproges: Je ne suis pas n'importe qui...
 2011 : Les Clowns
 2015 : Arletty, une passion coupable réalisé par Arnaud Selignac

Théâtre 
 Tempo
 Expresso
 Le Dernier Repas
 Music Hall
 Manitou
 Répétition Générale
 Les Excessifs (Tasse d'Or du Festival de Cannes Performances d'Acteurs/Prix de la Critique 89)
 L'Opéra des Rats (Performances d'Acteurs Cannes/Prix spécial du Jury/Prix René Praille Cannes 91)
 LES ÉVADÉS de la télé (Performances d'Acteurs Cannes

Metteur en scène 
 Les Évadés de la télé (Création théâtre Adyar / Performances d'Acteurs Cannes 2010)
 Tempo (Création au Théâtre d’Edgar)
 Expresso (Création au Théâtre d’Edgar)
 Le Dernier Repas (Création au Théâtre de l’Espace-Gaité)
 Music Hall (Création à Bobino)
 Manitou (Création au théâtre Fontaine)
 Répétition Générale (Création au théâtre Boulimie, Lausanne)
 Les Excessifs (Création au Lucernaire) Tasse d'Or du Festival de Cannes Performances d'Acteurs/Prix de la Critique 89)
 L'Opéra des Rats (Création au Palais des festivals de Cannes) Performances d'Acteurs/Prix spécial du Jury/Prix René Praille Cannes 91
 Procédé Guimard Delaunay (spectacle musical/Café de la Danse)
 Cirque Ikuo Mitshuhashi (Japon) 
 Histoire d’un Fol (Spectacle pour enfants/Festival Avignon)
 Histoire de France (Spectacle de music-hall/Quinzaine Française en Islande)

Music-hall 
 Michel Fugain et le Big Bazar

Bibliographie 
 La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute, Le Seuil (entretien inédit de Pierre Desproges)

Liens externes 

 Riou et Pouchain

Réalisateur français
Acteur français de cinéma
Naissance en mars 1950
Lieu de naissance inconnu